El 23 de julio de 1991 la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), el Área de Investigación en Procesos Políticos y el Departamento de Sociología, se creó el Centro de Estadística y Documentación Electoral (CEDE) con el propósito de brindar una plataforma especializada en datos y estadística electoral como los resultados electorales federales y locales de cada proceso electoral, documentos básicos de los partidos políticos, legislación electoral, bibliografía y hemerografía especializada, entre otros.

Con la finalidad de ampliar la línea de investigación enfocadas sobre la democracia, años más tarde, cambió a Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones (CEDE). Desde entonces, el Centro ha brindado servicio durante más de 30 años a la comunidad académica y a la sociedad en general.

Objetivos

 Ser un centro de estudios destacado por su base de datos y estudios en materia electoral.
 Presentar los resultados electorales de cada proceso electoral implementando una línea de investigación y procesamiento de datos estadísticos metodológico tras el estudio de sentencias electorales.
 Generar y dar seguimiento a nuevas perspectivas de investigación sobre temas electorales y democráticos.
 Hacer pública y consultable la información y bases de datos.
 Brindar un servicio especializado a la comunidad académica y de investigadores; así como a actores políticos, partidos políticos, organizaciones políticas, instituciones electorales, diversas dependencias del gobierno federal y local, y al público en general.
Fundadores: 

Manuel Larrosa Haro

Javier Santiago Castillo

Referencias 

Centro de investigación